Der General steht für:
 Der General (1926), Stummfilm von Buster Keaton
 Der General (1998), Spielfilm von John Boorman
 Der General, Buch (1973) von Jerzy Putrament
 Der General, eine Werbefigur des Unternehmens Henkel (Unternehmen) sowie eine Reihe damit beworbener Putzmittel

Siehe auch:
 Der falsche General
 Der junge General